Vaticana - algo relacionado à cidade do Vaticano (Civitas Vaticana)
Livraria Editora Vaticana
416 Vaticana

Desambiguação